JEV – codice aeroportuale IATA dell'eliporto, Évry, Francia
Acronimo del pilota automobilistico francese, pilota titolare del Team Techeetah in Formula E, Jean-Éric Vergne.
JEV – acronimo dall'inglese: virus della encefalite giapponese